William Grove henviser til blandt andre:

 William Barry Grove (1764-1818) – amerikansk politiker
 William Bywater Grove (1848-1938) – engelsk botanist og mikrobiolog
 William Robert Grove (1811-1896) – walesisk jurist og fysiker